Morropón (stad), een stad in Peru
Morropón (provincie), een provincie van Peru
Morropón (district), een district van Peru